Республика Карелия включает 802 населённых пункта, в том числе:
 24 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
 13 городов,
 11 посёлков городского типа (пгт);
 778 сельских населённых пунктов (посёлков, сёл и деревень).

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 3 городам республиканского значения и 15 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 16 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города республиканского значения

Костомукша (Костомукшский городской округ)

Петрозаводск (Петрозаводский городской округ)

Сортавала (Сортавальский муниципальный район)

Районы

Беломорский

Калевальский национальный

Кемский

Кондопожский

Лахденпохский

Лоухский

Медвежьегорский

Муезерский

Олонецкий национальный

Питкярантский

Прионежский

Пряжинский национальный

Пудожский

Сегежский

Суоярвский

См. также 
 Административно-территориальное деление Республики Карелия
 Городские населённые пункты Республики Карелия

Примечания 

Карелия